Малто:

 Малто (малер) — один из индийских народов.
 Малто — язык народа малто (малер), относящийся к дравидийской семье языков
 Малто — озеро в группе озёр Нейто на полуострове Ямал.